C50 steht für:
 Chrysler C50, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1950
 Deutlichkeitsmaß C50, ein aus dem Schallimpulstest abgeleitetes Maß zur Bestimmung der Deutlichkeit bei Sprache
 Mammakarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Mitsubishi Colt C50, ein japanisches PKW-Modell
 Caldwell 50, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C50